Феллоуз, Феллоус () — английская фамилия. Известные носители:

  (1865—1929) — американский юрист, генеральный прокурор штата Мичиган (1913—1917).
 Феллоуз, Грэм (род. 1959) — английский музыкант и комедийный актёр.
  (род. 1978) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств (2001) и турнира Cheltenham & Gloucester Trophy (2002) в составе команды Йоркшира.
 Феллоуз, Джейн (род. 1957) — сестра принцессы Дианы.
  (1832—1896) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1891—1893).
 Феллоуз, Джон, 4-й барон де Рамсей (род. 1942) — британский землевладелец, первый глава Агентства по охране окружающей среды.
  (1932—2013) — южноафриканский крикетчик обладатель Кубка Карри в составе команды «Трансвааль» (1959).
 Феллоуз, Джулиан (род. 1949) — английский писатель, режиссёр, сценарист и актёр.
  (род. 1952) — американский гребец, инженер и медиаменеджер, серебряный медалист Панамериканских игр в двойках без рулевого (1979).
  (род. 1968) — канадская поп-фолк-музыкантка.
  (род. 1952) — американский информатик, лауреат Премии Нерода EATCS (2014).
  (род. 1949) — британский политик, член Палаты общин (с 2015).
  (род. 1957) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Даллас Ковбойз» и «Лос-Анджелес Рэйдерс».
  (род. 1959) — американский автогонщик, победитель гонки «24 часа Дейтоны» (2001).
  (1822—1878) — австралийский гребец, юрист и политик, победитель Королевской регаты Хенли в распашных двойках (1846, 1847, 1850) и четвёрках (1849) без рулевого, генеральный прокурор штата Виктория (1857).
  (1889—1951) — американский политик, член Палаты представителей от штата Мэн (с 1941).
  (род. 1997) — британская гимнастка, бронзовая медалистка Чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном первенстве (2015).
  (1799—1860) — британский археолог и исследователь Малой Азии.

См. также 
 Фоллоуз, Миган (род. 1968) — канадско-американская актриса.